Habay (Duits: Habich) is een gemeente in de provincie Luxemburg in België. De gemeente telt ruim 8.000 inwoners.

Het zuidoostelijk deel van de gemeente, rond de plaats Hachy, behoort tot het Luxemburgse taalgebied.

Geografie

Deelgemeente Anlier ligt geheel in de Ardennen, de rest van de gemeente ligt in de streek de Gaume. De gemeentehoofdplaats Habay-la-Neuve ligt op de grens van beide. Het riviertje de Rulles, dat ook door Habay-la-Neuve loopt wordt gezien als de grens tussen de twee streken.
Bij Habay-la-Vieille ligt Mageroy, een Gallo-Romeinse villa die bewoond was tussen de eerste en vierde eeuw van onze jaartelling.

Kernen

Deelgemeenten

Overige kernen
 Harinsart
 Marbehan
 Nantimont
 Orsainfaing

Aangrenzende gemeenten

Demografische evolutie
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Burgemeesters
 2012-2018 Isabelle Poncelet (cdH)
 2019-heden Serge Bodeux

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Habay

Noot

Externe links
 Website van de gemeente